Ю́рий Гера́симов: Герасимов, Юрий Александрович (1946—2014) — советский и российский хозяйственный деятель, генеральный директор НП «Объединение предприятий „Тверьоблстром“».
 Герасимов, Юрий Андреевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 Герасимов, Юрий Викторович (род. 1958) — советский футболист и российский тренер.
 Герасимов, Юрий Константинович (1923—2003) — советский и российский литературовед, театровед.